JA sau ja poate fi:

 Japonia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Limba japoneză, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „JA” la acronymfinder.com